«Should’ve Known Better» (, Должна была предвидеть это) — песня в исполнении датской певицы Солуны Самай, с которой она представила Данию на конкурсе песни «Евровидение 2012», который прошёл в Баку, Азербайджан. Выпущена отдельным синглом в 2012 году.

Композиция стала победной на фестивале «Dansk Melodi Grand Prix 2012», что позволило её исполнительнице, Солуне Самай, представить свою страну на международном конкурсе песни Евровидение 2012, который проходил в столице Азербайджана Баку.

«Should’ve Known Better» была исполнена в первом полуфинале Евровидения, 22 мая 2012 года, под тринадцатым номером. Тогда песня финишировала девятой, набрав 63 балла. Однако в финале выступление прошло менее успешно: Солуна Самай набрала всего 21 балл (столько же набрала и француженка Анггун), и финишировала на 23 месте.

Малоуспешное выступление было болезненно воспринято датскими СМИ. Как бы то ни было, композиция некоторое время занимала максимальную позицию в местных чартах, а одноимённый сингл в конечном счёте стал «золотым» по числу продаж.

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Дании на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2012»